Гран-при Сингапура 2019 года ( — автогонка, пятнадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2019 года, который прошёл 20—22 сентября на трассе «Марина-Бэй» в Сингапуре. Это был 15-й этап сезона 2019 и 12-й на трассе «Марина-Бэй» в рамках чемпионатов мира Формулы-1.

Шарль Леклер из  Ferrari выиграл квалификацию, завоевав пятый поул в сезоне — и третий подряд.

В Ferrari подготовили новинки, позволившие прибавить в поворотах, а их преимущество на прямых подтвердили победы на прошлых этапах в Спа и Монце. Себастьян Феттель тоже был быстр, но ошибся на решающем круге в квалификации и не стал завершать попытку.

Лидер сезона Льюис Хэмилтон начал гонку с отрывом в 63 очка от партнёра по команде Валттери Боттаса. К началу гонки лидер Кубка конструкторов Mercedes опережал на 154 очка преследующую их Ferrari.

Феттель в итоге выиграл гонку, впервые получив лидерство на 31-м круге.

Шины 
В Pirelli привезли самые мягкие шины — в роли Hard, Medium и Soft использовались составы С3, С4 и С5. Гасли стартовал на Hard, Джовинацци, Райкконен, Магнуссен, Квят, Перес, Стролл, Грожан, Расселл, Кубица и Риккардо — на Medium, остальные — на Soft.

Свободные заезды 
Первую сессию пятничных заездов выиграл Макс Ферстаппен. Во второй сессии в пятницу первым был Льюис Хэмилтон. Лучшее время в субботней сессии показал Шарль Леклер.

Квалификация 
Погода:  Темно. Сухо. Воздух +29…30С, трасса +35…34С

|-
|bgcolor="#e3e3e3" colspan="8"|

|-
|bgcolor="#e3e3e3" colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|Результат квалификации на официальном сайте Formula 1
|}

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Примечания 
  Даниэль Риккардо квалифицировался восьмым, но был дисквалифицирован за превышение предела мощности MGU-K во время первого сегмента квалификации. и получил разрешение участвовать в гонке от стюардов, поскольку его время на тренировках соответствовало правилу 107 %.. Он также получил штраф в 10 мест за превышения лимита силовых установок.
  Серхио Перес получил штраф из пяти позиций за незапланированную замену коробки передач.

Гонка 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +20…21С, трасса +34…32С

|-
!colspan="13"|Самый быстрый круг:  Кевин Магнуссен ( Haas-Ferrari) — 1:42,301, поставлен на 58 круге
|-
!colspan="13"|Результат гонки на официальном сайте Formula 1
|}

Позиции по итогу гонки

Круги лидирования

Примечания 

  Антонио Джовинацци получил 10-секундный штраф после гонок за невыполнение инструкций дирекции гонки. Штраф не повлиял не его итоговое место.
  Кевин Магнуссен установил быстрый круг, но очко не получил, так как финишировал ниже 10 места.
  Кими Райкконен за несколько кругов до финиша столкнулся с Квятом. Для финна гонка закончилась, а машина россиянина получила повреждения.
  Серхио Перес сошёл с дистанции из-за утечки масла.
  Расселл столкнулся с Грожаном и сошёл с гонки.. Сход британца стал первым в сезоне для команды Williams.

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 

 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира

Гран-при Сингапура
Спорт в Сингапуре в 2019 году
Формула-1 в сезоне 2019
Сентябрь 2019 года
2019 год в Сингапуре